Абава () — многозначный термин:
 Абава — река в Латвии;
 Абава — бывший населённый пункт около устья одноимённой реки в Латвии;
 Абава — радиоприёмник;
 Абава — сорт ячменя;
 Абава — одно из названий бывшего аэродрома в Ирлавской волости Тукумского края Латвии.